Eagle Harbor ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Eagle Harbor (Maryland)
 Eagle Harbor (Michigan)
 Eagle Harbor (New York)
 Eagle Harbor Township, Michigan